Михаи́л Ма́ркович Ковалёв  (21 ноября 1916 года — 14 апреля 1990 года) — украинский советский хирург, профессор (1961), заслуженный деятель науки УССР (1966). Ректор Черновицкого медицинского института (1954—1962).

Биография 
Михаил Маркович Ковалёв родился 21 ноября 1916 года в хуторе Дубовском (ныне Билокалитвинский район Ростовской области).

В 1937 году окончил Шахтинскую фельдшерскую школу, работал фельдшером травматологического отделения Шахтинского городской больницы. В 1939 году поступил в Донецкий медицинский институт (ныне Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького).

В годы Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в обороне Витебска, Смоленска, Вязьмы, Новгорода, Ржева, Старой Русс, Ленинграда. Служил в должности военного фельдшера, затем начальника санслужбы отдельного штурмового батальона. Был ранен, трижды контужен.

В 1948 году окончил Донецкий медицинский институт. Работал до 1954 года в должности доцента кафедры факультетской хирургии. В сентябре 1954 года приказом Министерства здравоохранения назначен ректором Черновицкого медицинского института. С 1961 года — доцент кафедры факультетской хирургии, а с марта 1961 года по 1962 год — заведующий кафедрой факультетской хирургии.

В 1960 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Материалы к изучению эндемического зоба в Северной Буковине (Вопросы этиологии зоба в свете проблемы микроэлементов. Клиника и хирургическое лечение узловых форм зоба)».

С 1962 года — заведующий кафедрой госпитальной хирургии Киевского медицинского института. В 1963 — 1972 годах возглавлял ученый совет Министерства здравоохранения УССР. С 1985 года работал профессором кафедры госпитальной хирургии Киевского медицинского института.

Умер в 1990 году. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Научная деятельность 
М. К. Ковалёв является автором около 50 научных работ, ответственный редактор 12 сборников научных работ Черновицкого медицинского института. Работы посвящены хирургии желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, неотложной хирургии.

Михаил Маркович Ковалёв подготовил 12 докторов наук и 48 кандидатов наук. Среди его учеников: И. Д. Танасиенко, А. А. Бурка, Н. С. Пушкарь, С. А. Ярославцев, Черновицкие ученые — ректор Черновицкого медицинского института (1962-1974)  О. Д. Юхимец, В. С. Сходницкий, А. Н. Клименко.

Награды 
 Орден Ленина
 Ордена Отечественной войны I и II степени
 Орден Красной Звезды
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Медали «За отвагу», «За боевые заслуги»

Литература 
 Украинская советская энциклопедия : в 12 т. / Гл. ред. М. П. Бажан  ; редкол .: О. К. Антонов и др. - 2-е изд. - К. : 1974-1985.
 Ковалёв Михаил Маркович // Буковинская государственная медицинская академия. Страницы истории. Биографический справочник заведующих кафедр и профессоров Буковинской государственной медицинской академии (1944- 1998 ГГ.). Черновцы, 1999. С. 75. - ISBN 966-7618-01-3.

Ссылки 
 Ковалёв Михаил Маркович 

Преподаватели Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Выпускники Донецкого медицинского университета
Хирурги СССР
Доктора медицинских наук
Ректоры вузов СССР
Преподаватели Буковинского государственного медицинского университета
Похороненные на Байковом кладбище
Преподаватели ДонНМУ
Медики Великой Отечественной войны